Die Abkürzung HRADF steht für
 Hellenic Republic Asset Development Fund, eine Privatisierungsgesellschaft des griechischen Staates
 Höheren RAD-Führer, eine Führungsposition in der nationalsozialistischen Organisation des Reichsarbeitsdienstes

HRADF